Ulrich Schiefer ist der Name folgender Personen:

* Ulrich Schiefer (Soziologe) (* 1952), deutscher Soziologe und Ethnologe
 Ulrich Schiefer (Mediziner) (* 1957), deutscher Augenarzt